

Добешево — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добешево — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Добешево — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства